Las brigadas del tigre puede referirse a:

Las brigadas del tigre. Unidad de la policía francesa creada en 1907.
Las brigadas del tigre. Serie francesa de tv creada en 1973.
Las brigadas del tigre. Película francesa del año 2006.